Индекс стоимости жизни (,  ), бывший индекс стоимости жизни , представляет собой меру разницы в стоимости жизни между городскими районами в Соединенных Штатах, составляемую Советом по общественным и экономическим исследованиям.
В 1968 году индекс был впервые опубликован и сравнивал цены на товары и услуги в городских районах США.
Индекс широко используется экономистами, исследователями и корпорациями для измерения относительной стоимости жизни..
ACCRA COLI сравнивает различия в стоимости жизни между городскими районами в США, взвешенные по разным видам потребительских расходов в домохозяйствах среднего уровня. Индекс сравнивает стоимость жизни в более чем 300 городах США.

Данные ACCRA COLI признаются 
 Бюро переписи населения США
 Бюро статистики труда США
 CNN Money (CNN Business)
 Советом экономических советников президента.

10 самых доступных мест для жизни в США 
Десять самых доступных городов США, по соотношению среднего дохода к расчетной стоимости жизни. Чем выше этот коэффициент, тем меньше расходы по отношению к доходу и тем больше денег останется у жителя со средним доходом и расходами после оплаты основных расходов.

Прочие индексы 
Есть и другие индексы, например, исследование швейцарского банка UBS Group AG, выпускаемый каждые 3 года, или EDA (Федеральное министерство иностранных дел). 
Оба исследования относятся только к нескольким и обычно крупным городам, в которых есть представительства UBS и Швейцарии.

См. также 
 Международный индекс счастья
 Индекс развития человеческого потенциала
 Валовое национальное счастье
 Рейтинг городов мира по уровню качества жизни

Ссылки 
 Cost of Living Index

Примечания 

Рейтинги
Качества жизни
Качество жизни
Социоэкономика
Качество жизни